

Geografia 
Oceania  – continente
Oceania lontana
Oceania vicina

Letteratura 
Oceania  – una delle tre superpotenze continentali, nel romanzo 1984 di George Orwell

Cinema 

Oceania (Moana) – film d'animazione statunitense del 2016 prodotto dai Walt Disney Animation Studios

Musica 
Oceania/Sangue fragile  – singolo di Mario Castelnuovo del 1982
Oceania  – singolo di Björk del 2004, dall'album Medúlla
Oceania  – album dei The Smashing Pumpkins del 2012

Trasporti 
Oceania  – Traghetto (1969-2005)

Altri progetti